Alexandre de Iugoslàvia (príncep de Iugoslàvia) (n. 1924).
 Alexandre de Iugoslàvia (cap de la casa reial de Sèrbia) (n. 1945).